Las siglas TFM pueden referirse a:

The Fame Monster, álbum de Lady Gaga. 
Transportes Ferroviarios de Madrid, entidad concesionaria. 
Transformice, un juego flash de ratones.
3-trifluorometil-4-nitrofenol, compuesto químico utilizado como piscicida.